

Arti marziali 
 Karate – arte marziale
 Karate sportivo – disciplina sportiva

Musica 
 Karate – gruppo musicale statunitense
 Karate – album dei Karate del 1996
 Karate – singolo di R3hab e KSHMR del 2014
 Karate – EP di Anne-Marie del 2015
 Karate – singolo dei Babymetal del 2016